José de Borbón-Parma (30 de junio de 1875 - 7 de enero de 1950), fue el sexto hijo, y segundo varón, que sobrevivió del matrimonio del duque Roberto I de Parma y su primera esposa, la princesa María Pía de Borbón-Dos Sicilias. Para los realistas legitimistas fue José I de Parma.

Biografía 
Al igual que su hermano mayor y antecesor Enrique, fue declarado incapacitado mental y desde 1907, año en que murió su padre, su hermano Elías tomó el papel de cabeza de familia y actuó como regente, aunque José continuó siendo considerado por los monárquicos como el heredero legítimo con el nombre de José I de Parma. José murió soltero y sin descendencia y fue sucedido como duque de Parma, y pretendiente al trono por su hermano Elías, después de su muerte.

Ancestros

Referencias 

Duques de Parma
Nacidos en Biarritz

Fallecidos en Lucca